Tikkurila
 Tikkurila (przedsiębiorstwo)
 Tikkurila (stacja kolejowa)